Дамаскская епархия Иерусалимского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая епархия католикоса Армянской Апостольской церкви в составе Иерусалимского патриархата.

История 
В 1911 году в юрисдикцию Дамаскской епархии входила территория Сирийского вилайета Османской империи.

По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 2.000, а количество церквей - 1.

См. также 
 Список епархий Армянской Апостольской церкви
 Список армянских храмов Сирии
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви